Ryo steht für:
 Ryo (Kampfkunst), eine japanische Kampfsportschule
 das Ryō, eine Gewichts- und Geldeinheit im alten japanischen Maßsystem Shakkanhō
 Ryo (Sänger), Teilnehmer für Thüringen beim Bundesvision Song Contest 2010

Ryo ist der Familienname folgender Personen:
 Ryo Un-hui (* 1994), nordkoreanische Gewichtheberin

Ryō ist der Vorname folgender Personen:
 Ryō (Schauspielerin) (* 1973), japanische Schauspielerin
 Ryō Aono (* 1990), japanischer Snowboarder
 Ryō Fukuda (* 1979), japanischer Rennfahrer
 Ryō Ishikawa (* 1991), japanischer Golfer
 Ryō Kawasaki (1947–2020), japanischer Jazzgitarrist und Komponist
 Ryō Kiyuna (* 1990), japanischer Karateka
 Ryō Michigami (* 1973), japanischer Autorennfahrer
 Ryō Minami, Pseudonym: Minami Ozaki, (* 1968), japanische Mangaka
 Ryō Miyaichi (* 1992), japanischer Fußballspieler
 
 Ryō Noda (* 1948), japanischer Saxofonist und Komponist
 Ryō Takagi, japanische Mangaka
 Ryō Yamazaki (* 1972), japanischer Synthesizer-Programmierer

Siehe auch:
 Rio